Osoby o tym nazwisku:
 Dominik Kolorz – polski działacz związkowy
 Józef Kolorz – polski działacz związkowy, komunista, uczestnik powstań śląskich